Ел Помелар има више значења:

 Ел Помелар (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Помелар, Ел Олвидо Дос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику